The Ties That Bind – singolo di Don Williams del 1974
 The Ties That Bind – brano di Bruce Springsteen del 1980, tratto dall'album The River
 The Ties That Bind: The River Collection – raccolta di Bruce Springsteen del 2015

Pagine correlate 
 The Tie That Binds